

Letteratura 
 Kay Scarpetta – personaggio letterario creato da Patricia Cornwell
 Kay Scarpetta (Scarpetta) – romanzo di Patricia Cornwell del 2008

Linguistica 
 Fare la scarpetta – modo di dire della lingua italiana

Persone

Famiglia Scarpetta-De Filippo
 Eduardo Scarpetta (1853-1925) – attore e commediografo italiano, capostipite
 Eduardo Scarpetta (1993) – attore italiano, figlio di Mario Scarpetta
 Maria Scarpetta (1891–1949) – commediografa e scrittrice italiana, figlia del capostipite
 Mario Scarpetta (1953-2004) – attore italiano, nipote di Vincenzo Scarpetta
 Vincenzo Scarpetta (1877-1952) – attore, comico e commediografo italiano, figlio del capostipite

Altri
 Ulisse Scarpetta (1887–1917) – militare italiano
 Pier Giuseppe Scarpetta (1913–1942) – militare e aviatore italiano, figlio del precedente

Pagine correlate 
 Scarpa

Altri progetti